Соревнования в эстафете по биатлону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 26 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:30 до 12:45 по местному времени (UTC-8).

До второго огневого рубежа второго этапа спортсмены шли плотной группой. На этом рубеже Германия (Андреас Бирнбахер) и Франция (Венсан Дефран) отстреляли неудачно и отправились на штрафные круги. Остальные участники разделились на группы. Первыми к смене этапа пришли Норвегия (Тарьей Бё) и Австрия (Даниэль Мезотич), за ними практически сразу — Швеция и Чехия, а затем с отставанием около полуминуты — Россия (Антон Шипулин, который почувствовал себя очень плохо на трассе после второго рубежа). На третьем этапе Норвегия и Австрия оставались в лидерах, Швеция (Маттиас Нильссон) ушла на штрафной круг и выбыла из борьбы за медали, а Россия (Максим Чудов) переместилась на третье место за счёт малой скорости Чехии (Роман Достал). При передаче эстафеты Россия отставала от Норвегии и Австрии на 20 секунд, а остальные сборные — более чем на минуту. На первом огневом рубеже четвёртого этапа Кристоф Зуман ушёл на штрафной круг, и ушёл на дистанцию позже Евгения Устюгова. Оставшийся единоличным лидером Уле-Эйнар Бьёрндален должен был лишь отстрелять стоя без ошибок, что он и сделал, финишировав первым с запасом около 40 секунд. Устюгов на последнем рубеже был вынужден воспользоваться всеми тремя дополнительными патронами, чтобы закрыть все мишени (тогда как на 7 рубежах до этого россияне использовали лишь один дополнительный патрон). Зуман же отстрелял точно и отыграл отставание. Австрия и Россия шли вместе вплоть до линии финиша, где Зуман опередил Устюгова на 0,2 секунды.

Для Австрии это первая в истории медаль в биатлонной эстафете. Норвегия была первой в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, для сборной Норвегии это вторая золотая медаль. Эмиль Хегле Свендсен завоевал вторую золотую медаль в Ванкувере, а Уле-Эйнар Бьёрндален — шестую в своей карьере. Всего у него стало 11 олимпийских медалей, завоёванных на четырёх Олимпийских играх. Больше Бьёрндалена на зимних Олимпиадах медалей выиграл только лыжник Бьорн Дэли (12).

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Протоколы гонки